

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 4 podstawowe 
 Młyniska – część miasta Gdańsk
 Młyniska – część miasta Krynica Morska
 Młyniska – część wsi Czajno  w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Młyniska – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Młyniska – część wsi Żeglce  w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Młyniska – część wsi Przybówka  w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Wojaszówka
 Młyniska – część wsi Świętoniowa  w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Przeworsk
 Młyniska – część wsi Rozpucie  w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Tyrawa Wołoska
 Młyniska – część wsi Dobry Lasek w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki.
 Młyniska – część wsi Wygoda  w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków
 Młyniska – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Przykona
 Młyniska – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Młyniska – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno

Miejscowości na Ukrainie 
 Młyniska – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim
 Młyniska – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie trembowelskim
 Młyniska – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie iwanickim

W Tatrach 
 Młyniska – miejsce w Dolinie Kościeliskiej, na południe od Wielkiej Polany Ornaczańskiej
 Młyniska (potok) – dopływ Cichej Wody Zakopiańskiej, początkowego odcinka Zakopianki
 Młyniska (polana) – polana w Dolinie Strążyskiej